Song of Songs ist

 der Titel eines Films von Tobin J.W. Smith, siehe Song of Songs (2002)
 der Titel eines Films von Josh Appignanesi, siehe Song of Songs (2006)
 der Titel eines Films von Eva Neymann, siehe Song of Songs (2015)
 der Originaltitel eines Films von Rouben Mamoulian aus dem Jahr 1933, siehe Das Hohe Lied